PDK ist die Abkürzung für:

 Personaldienstleistungskaufmann – eine Berufsbezeichnung
 Periduralkatheter – ein dünner Schlauch bei der Periduralanästhesie
 Partiet De Kristne – Partei Die Christen
 Partîya Demokrat a Kurdistan – Demokratische Partei Kurdistans
 Partia Demokratike e Kosovës – Partei im Kosovo
 Atlanta de Kalb Peach Airport in Georgia (USA) – (IATA-Code)
 Persönlicher Desktop-Kalender – ein Terminkalender als Hintergrundbild auf dem Desktop für Windows
 Porsche Doppelkupplung – Zweikupplungsgetriebe als Vorläufer heutiger Doppelkupplungsgetriebe
 Polizeidienstkunde, auch mit PD abgekürzt
 Process Design Kit, eine Technologiebeschreibung für die Prozesse in der Halbleiterfertigung, siehe Strukturgröße
 Plug-in Development Kit – Toolpaket zur Softwareentwicklung zum Beispiel für HP webOS
 Phosphoinositide-dependent kinase – eine Proteinkinase
 Praxis der Kommunalverwaltung – ein Gesetzeskommentar
 Prüfdienst Krankenversicherung
Polydiketoenamin – recyclebares Polymer

Abkürzung